Картозия— грузинская фамилия (). Известные носители:
 Картозия, Александр Гурамович (род. 1959) — бывший министр просвещения Грузии (с 1998 года), кандидат филологических наук (1986).
 Картозия, Арнольд Теймуразович (1909—1979) — руководитель шахтного строительства, заслуженный строитель РСФСР, лауреат Сталинской премии I степени.
 Картозия, Борис Арнольдович (род. 1940) — первый проректор Московского государственного горного университета, доктор технических наук, профессор, академик РАЕН (1993); лауреат Государственной премии, премии им. А. А. Скочинского.
 Картозия, Гиви Александрович (1929—1998) — советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (1957).
 Картозия, Николай Борисович (род. 1978) — российский журналист, медиаменеджер и телепродюсер. Директор дирекции праймового вещания ОАО Телекомпания «НТВ» (2006—2012).
 Картозия, Самсон Алексеевич (1893—1937) — советский государственный и партийный деятель, директор Днепропетровского завода металлургического оборудования имени М. М. Хатаевича, расстрелян в 1937 году.